Палос Амариљос има више значења:

 Палос Амариљос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палос Амариљос, Лос Амариљос (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палос Амариљос, Палос Амариљос Јебусиви (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику